Кавказский тупик:

Россия 

 В Саратове:
 Кавказский тупик
 1-й Кавказский тупик
 2-й Кавказский тупик
 3-й Кавказский тупик

Украина 

 Кавказский тупик — улица в Мариуполе Донецкой области

См. также 

 Кавказская улица
 Кавказский бульвар
 Кавказский переулок
 Кавказский проезд